De Allsvenskan 2012 was het 88ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalcompetitie in Zweden, opgericht in 1923. Het speelschema werd op 12 december 2011 vrijgegeven. De competitie begon op 31 maart 2012 en werd beëindigd op 4 november 2012.

Titelverdediger was Helsingborgs IF. In de laatste speelronde (4 november 2012) behaalde IF Elfsborg de Zweedse landstitel met een gelijkspel op eigen veld tegen  Atvidaberg (1-1).

Overzicht

Achtergrond
De aftrap van het voorseizoen werd gehouden in Helsingborg met een persvoorlichting. Hierbij sloten alle trainers en aanvoerders van de deelnemende clubs in de Allsvenskan aan. Alleen de trainers Nanne Bergstrand en Rikard Norling (respectievelijk van Kalmar FF en Malmö FF) spraken de ambitie uit om mogelijk titelkandidaat te zijn met hun club. Vijf trainers stemden dat Malmö FF de titel dit seizoen pakt, 4 stemmen gingen naar IF Elfsborg, 3 stemmen naar IFK Göteborg, 2 stemmen voor Helsingborgs IF en 2 stemmen naar Kalmar FF. De aanwezigen met ondersteuning van voetbalanalisten voorspelden tevens dat GIF Sundsvall en Syrianska FC zouden degraderen en dat Åtvidabergs FF voor behoud zou moeten spelen.

 De wedstrijd AIK Solna - Djurgardens IF trok tot nu toe het hoogst aantal bezoekers (27.112) dit seizoen.
 BK Hacken-spits Majeed Waris scoorde 12 keer in 12 wedstrijden (voor de zomerstop), 5 goals werden door Majeed gemaakt tijdens de wedstrijd BK Hacken - IFK Norrköping, waardoor hij een op een liep.
 Op 8 juni 2012 werd trainer Sixten Bostrøm ontslagen bij Örebro, door de tegenvallende resultaten, hij werd opgevolgd door Per-Ola Ljung.
 Op 14 juni 2012 diende Conny Karlson zijn ontslag in bij Helsingborgs IF, hij werd opgevolgd door Age Hareide (deze was pas ontslagen bij het Noorse Viking FK).
 Op 22 juli 2012 werd trainer Alexander Axen ontslagen bij GAIS vanwege de tegenvallende resultaten. Hij werd opgevolgd door de Nederlander Jan Mak, die op zijn beurt zijn ontslag indiende op 2 oktober 2012, nadat GAIS in de 27ste speelronde gedegradeerd was. Hij werd opgevolgd door Benjamin Westman.
 In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 635 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,64 doelpunt per wedstrijd. De hoogste uitslagen werden neergezet in de wedstrijden Helsingborg IF - Kalmar FF (7-2) en IFK Norrköping - GAIS (7-2). Het hoogste bezoekersaantal werd bij de wedstrijd Djurgardens IF - AIK (0-3) genoteerd met 30.857 bezoekers, de laagste bezoekersopkomst was bij Syrianska - Gefle (1-0): 1.476 mensen.

BK Hacken
De verrassing van dit seizoen was BK Hacken, die met een begroting van ±2 miljoen euro een van de laagst begroten clubs is in de Allsvenskan. De club presteerde met gedurfd aanvallend voetbal zeer goed en deed zelfs een lange tijd mee om de eerste plek. Veel voetballers stegen boven hun normale doen uit met topscorder Majeed Waris (23x) en aangevers Rene Makondele en Dioh Williams met een degelijke achterhoeden.

Overzicht
Het seizoen begon op 31 maart 2012, een aantal favoriete teams begonnen worstelend aan hun start, regerend landskampioen Helsingborgs IF vond zich terug in het midden van de ranglijst na vier speelrondes. Malmø en Kalmar vonden zich ook terug in het midden van de lijst en IF Göteborg wist zelfs geen enkele wedstrijd te winnen in de eerste vier rondes en stonden op de 15e plaats. Elfsborg won alle wedstrijden in het begin van het seizoen behalve de uitwedstrijd tegen Helsingborgs IF, die ze met 2-1 verloren. Verrassend stond Atvidaberg aan de leiding van de koppositie met drie gewonnen wedstrijden en een verloren.

Na de vierde speeldag ruilden Atvidaberg en Elfborg van positie en werd laatstgenoemde koploper. Het team wist alle wedstrijden te winnen tot aan de zomerstop, behalve de uitwedstrijd bij Malmö die met 1-0 werd verloren. Malmö wist zich na een povere start zich op te richten om Elfsborg met 8 punten achterstand te achterhalen voor de zomerstop begon. AIK en BK Hacken hadden ook genoeg punten bij elkaar gesprokkeld om ook in de koppositie me te strijden. Regerend kampioen Helsingborg IF vond zich terug op een vijfde positie voor de zomerstop. Aan het einde van het seizoen gingen vier ploegen voor de landstitel, met nog vijf rondes in het vooruitzicht had Elfsborg 49 punten, BK Hacken en AIK hadden 47 punten en Malmö FF had 46 punten. Örebro  en GAIS leken te gaan degraderen vijf speelrondes voor het einde, dit gebeurde ook op de 26ste speeldag voor GAIS en op de 27ste speeldag voor Örebro, waardoor beide naar de Superetan degradeerde. Elfborg behaalde tien punten van de vijftien mogelijke in de laatste vijf speelrondes - ze wonnen van GAIS, verloren van Norrköping en daarna wonnen ze van Gefle en Mjallby met de laatste wedstrijd tegen Atvidaberg wat resulteerde in 1-1 gelijkspel, wat genoeg was om het 6e landskampioenschap te behalen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Halmstads BK wint met 6–4 over twee duels en keert na een jaar afwezigheid terug in de Allsvenskan. GIF Sundsvall degradeert na een seizoen naar de Superettan.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

IF Elfsborg
Bijgaand een overzicht van de spelers van IF Elfsborg, die in het seizoen 2012 onder leiding van trainer-coach Jörgen Lennartsson voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Zweedse landstitel opeisten.

Zie ook
Svenska Cupen 2012/13
Zweeds voetbalelftal in 2012
 

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012